Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Napier, d'après l'amiral Charles Napier :

 le HMS Napier,  une canonnière de 445 tonnes lancée le  et conservée dans les archives jusqu'en 1858 ;
 le , un destroyer de classe Admiralty M lancé en 1916 et vendu en 1921 ;
 le , un destroyer de classe N lancé en 1940 et prêté à la Royal Australian Navy pendant la Seconde Guerre mondiale.

Napier